Die Toyota Classic 1977 waren ein Tennisturnier der Damen in der australischen Metropole Melbourne.

Das Rasenplatzturnier war Teil der WTA Tour 1977 und fand vom 21. bis zum 27. November statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Ergebnisse

Weblinks 
 
 

WTA Tour 1977
Tennisturnier in Melbourne
Sport (Stonnington City)